Алекса́ндр Соколо́вский:
 Соколовский, Александр Александрович (1896—1938) — украинский советский прозаик, революционер.
 Соколовский, Александр Витальевич (род. 1989) — российский актёр.
 Соколовский, Александр Иванович (1892—1975) — советский биолог.
 Соколовский, Александр Лукич (1837—1915) — русский издатель, переводчик Шекспира.
 Соколовский, Александр Павлович (1890—1954) — советский кораблестроитель и механик, создатель отечественной школы технологии машиностроения.